Jubany steht für:

 Jubany-Station, ehemaliger Name der argentinische Antarktisstation Carlini-Station auf King George Island

Jubany ist der Familienname folgender Personen:

 Narciso Jubany (1913–1996), spanischer Geistlicher, Erzbischof von Barcelona